— город в Японии, административный центр префектуры Тиба. Расположен примерно в 40 км к востоку от центра Токио в Токийском заливе. С 1992 года имеет статус города, определённого указом правительства.

Название 
Название города в японском языке пишется двумя китайскими иероглифами. Первый () означает "тысяча" , второй  - "листья". Название впервые упоминается как название одной из областей по управлением так называемых "куни-но-мияцуко" (, Chiba Kuni no Miyatsuko, Тиба-куни-но-мияцуко).. Название было принято местной ветвью клана Тайра, представители которого переселились на территории современного города в конце периода Хэйан. Данная ветвь клана Тайра приняла это название и получила известность как клан Тиба. Клан Тиба имел значительное влияние на территории современной префектуры Тиба вплоть до начала периода Адзути-Момояма. Название "Тиба" было выбрано для префектуры Тиба при ее создании в 1873 году, в начале эпохи Мейдзи

Климат 
Климат субтропический муссонный (согласно классификации климатов Кёппена - Cfa) с очень жарким летом и мягкой зимой. Количество выпадающих осадков велико в течение всего года, несколько меньшее количество осадков выпадает зимой.

Административное деление

Транспорт 
 Кокудо 16
 Монорельс Тибы

Города-побратимы 
  Норт-Ванкувер, Канада (1970)
  Асунсьон, Парагвай (1970)
  Хьюстон, США (1972)
  Кесон-Сити, Филиппины (1972)
  Тяньцзинь, КНР (1986)
  Монтрё, Швейцария (1996)
  Уцзян, КНР (1996)

В литературе 
В литературе Тиба, как город будущего, встречается в знаменитом киберпанковском романе Уильяма Гибсона «Нейромант».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города префектуры Тиба
 
Города, определённые указами правительства
Административные центры префектур Японии